Alba Maritima ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Die frühere Bezeichnung (vor 1948) war Titularbistum von Belgrad und Semendria. Der Bischofssitz liegt in Dalmatien.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 
 Eintrag zu Bodonyi auf lexikon.katolikus.hu (ungarisch)

Alba Maritima